Шаснёй () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 145 км на юг от Орлеана, 24 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 653 человека (2007).

Достопримечательности 

 Развалины замка Солье (), XV век
 Церковь св. Мартина, XII век
 Часовня св. Люка (), XVII век, восстановлена в 2003 году

Примечания